Nimruz a következő jelentésekkel bírhat:

Afganisztán
 Nimruz tartomány, Afganisztán nyugati tartománya

Irán
 Nimruz megye, megye Iránban, Szisztán és Beludzsisztán tartományban
 Nimruz (település), falu Irán Dél-Horászán tartományában